Европейская епархия — названия ряда епархий христианских церквей

 Европейская епархия (Антиохийский патриархат) — епархия Антиохийской православной церкви
  — епархия Македонской православной церкви
 Европейская епархия (Эчмиадзинский патриархат) — упразднённая епархия Армянской апостольской церкви